Копальні царя Соломона (роман) — пригодницький роман

 Копальні царя Соломона або Рудники Ваді-ель-Араба — старовинні рудники міді